Il existe plusieurs routes ayant comme numéro 48 dans le monde.

 Route fédérale 48 en Allemagne
 Route européenne 48 en Allemagne et en République Tchèque
 Route 48 en Ontario, Canada
  aux États-Unis 
 Route départementale 48 dans le Val-d'Oise, France
 Ancienne route départementale 48 dans le Val-de-Marne, France
 Route 48 en Islande
  dans certains pays